Die Cadre-47/2-Europameisterschaft der Junioren 1982 war das 6. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 15. bis zum 18. April 1982 in Gemert statt. Die Meisterschaft zählte zur Saison 1981/82.

Geschichte 
Titelverteidiger Stany Buyle wurde zum zweiten Mal Junioren-Europameister im Cadre 47/2. Weiter auf das Siegertreppchen kamen Brahim Djoubri und Ad Koorevaar.

Modus 
Gespielt wurde eine Vorrunde „Jeder gegen Jeden“. Die beiden Gruppenbesten spielten eine Endrunde „Jeder gegen Jeden“. Die Plätze 5–10 wurden ausgespielt. Alle Partien gingen bis 200 Punkte. Prolongierte Serien wurden gewertet.

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrunde

Platzierungsspiele

Finalrunde

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1982
Karambolageveranstaltung 1982
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Noord-Brabant
Gemert-Bakel